Авгис (Aragis, Argis, Avigis) — легендарный правитель готов. Родился около 90 г. в Готискандзе (современное Поморье, Польша ). Жил в 90 — 160 годах н. э.

Сын Хулмула, отец Гунтариха и Амала, родоначальника рода Амалов.

Источники 

 Hermann Schreiber, de Goten: vorsten en vazallen (1979)
Умершие в 160 году
Родившиеся в 90 году
Готы